

Cinema 
 Tempo di uccidere – film del 1989 diretto da Giuliano Montaldo

Letteratura 
 Tempo di uccidere – romanzo di Ennio Flaiano del 1947
 Tempo di uccidere (High Time to Kill) – romanzo di Raymond Benson del 1999